Albini ist der Familienname folgender Personen: 

 Abramo Albini (* 1948), italienischer Ruderer 
 Augusto Albini (1830–1909), italienischer Admiral und Politiker
 Claudio Domenico Albini (1679–1744), italienischer römisch-katholischer Bischof 
 Franco Albini (1905–1977), italienischer Architekt 
 Franz Joseph von Albini (1748–1816), kurmainzischer Hofkanzler und Minister 
 Giacinto Albini (1821–1884), italienischer Freiheitskämpfer 
 Giovan Battista Albini (1812–1876), italienischer Admiral 
 Giulia Albini (1982–2012), italienische Volleyballspielerin
 Giuseppe Albini (1780–1859), italienischer Admiral
 Giuseppe Albini (1836–1933), italienischer Philologe
 Joachim Albini (1666–1724), ab 1694 Abt des Klosters Engelberg
 Johann von Albini (1716–1796), deutscher Jurist, landgräflicher Kanzleidirektor und Hofrat
 Johann Georg Albini (1624–1679), deutscher Dichter und evangelischer Theologe 
 Johann Georg Albini der Jüngere (1659–1714), deutscher Barockdichter 
 Karl Dominik Albini (1790–1839), italienischer Ordensmann, Volksmissionar auf Korsika 
 Pierino Albini (1885–1953), italienischer Radrennfahrer 
 Rudolf Albini (1719–1797), Hofstuckateur des Bayreuther Markgrafen
 Srećko Albini (1869–1933), kroatischer Komponist, Dirigent und Musikredakteur
 Steve Albini (* 1962), US-amerikanischer Musiker, Produzent und Pokerspieler
 Umberto Albini († 2011), italienischer Gräzist und Philologe

Albini steht für:
 Albini (Sardinien), ein archäologischer Fundplatz 
 Pseudonym für Albin Johann Baptist von Meddlhammer

Siehe auch:
 Albigny